Драчката епархия () е епархия на Вселенската патриарщия и след това епархия на Охридската архиепископия, а след закриването ѝ в 1767 година - на Вселенската патриаршия. Център на диоцеза е град Драч (Дуръс), а по-късно Елбасан, днес в Албания. В XX век диоцезът на епархията е присъединен към този на Тиранската, Драчка и Албанска архиепископия.

Предстоятели

Бележки

Литература